

Persone 
 Fabrizio Vassalli (1908-1944) – ufficiale, agente segreto e partigiano italiano
 Filippo Vassalli (1885-1955) – giurista italiano, principale autore del Codice civile italiano del 1942
 Giuliano Vassalli (1915-2009) – partigiano, politico e giurista italiano
 Mikiel Anton Vassalli (1764-1829) – linguista, scrittore, editore nonché attivista e politico maltese
 Sebastiano Vassalli (1941-2015) – scrittore italiano

Altro 
 Codice Grandi-Vassalli – nome con cui talvolta è chiamato il Codice civile italiano del 1942

Pagine correlate 
 Vassallo